El término elixir (también, elíxir) hace referencia a varios artículos:

Farmacia
a elixir, un tipo de preparación farmacéutica;

Ficción 
 al elixir de la vida, también conocido como «elixir de la inmortalidad»;
 a Elixir, un personaje ficticio del Universo Marvel;

Música
 a El elixir de amor, una ópera cómica del siglo XIX;
 a Elixir Strings, Una marca de cuerdas para guitarras y otros instrumentos musicales;

Código
 a Elixir (lenguaje de programación), un lenguaje de programación basado en Erlang.